Czibulka ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Czibulka (1842–1894), österreichisch-ungarischer Komponist und Armeekapellmeister
 Alfons von Czibulka (1888–1969), österreichischer Schriftsteller
 Claudius Czibulka (1862–1931), österreichischer General im Ersten Weltkrieg
 Hubert von Czibulka (1842–1914), österreichisch-ungarischer General

Siehe auch:
 Cibulka
 Czybulka